Botticelli ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Botticelli (1959–2023), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Sandro Botticelli (1445–1510), italienischer Maler und Zeichner der Florentiner Schule in der Renaissance